Onga bezeichnet:

Onga (Ungarn) einer ungarischen Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén
Onga-gun (Fukuoka) eines Landkreises in der japanischen Präfektur Fukuoka
Onga (Fukuoka) einer Gemeinde in diesem Landkreis
Onga (Gabun) einer Stadt in Gabun